L'Africa Eco Race 2020 est le  Africa Eco Race. Le départ officiel est donné à Monaco le  en présence de SAS le Prince Albert II. La première spéciale se déroule à Tanger au Maroc le 7 janvier 2020. Les concurrents arrivent à Dakar le .

Participants 
Pour l'édition 2020, 88 motos (dont 16 malle-motos), 21 autos (équipages : 42), 19 SSV (équipages : 35) et 14 camions (équipages : 36) participent. 

Seul le vainqueur de la catégorie moto, l'italien Alessandro Botturi, remet son titre en jeu.

Il peut être noté que Marcelina Zawadzka, Miss Pologne 2011, participe en tant que copilote dans la catégorie Camion.

Trois concurrents paraplégiques participent également : le belge Geoffroy Noël de Burlin sur SSV (en solo) et les italiens Gianni Luca Tassi
sur SSV et Nikola Dutto sur moto. Ce dernier est en permanence accompagné par deux assistants, qui le suivent sur leurs propres motos.

Parcours

Étapes

Vainqueurs d'étapes

Leaders du classement général après chaque étape

Classements finaux

Motos 

-450 = Moto de moins de 450cc de cylindrée
450 = Moto de plus de 450cc de cylindrée

Au classement de la catégorie Xtreme Rider (malle-motos), le français Amaury Baratin remporte l'épreuve sur KTM en 59 h 04 min 13 s.

Autos 

T1.1 = Tout Terrain Modifié Essence 4 roues motrices
T1.2 = Tout Terrain Modifié Diesel 4 roues motrices
T1.3 = Tout Terrain Modifié Essence 2 roues motrices
T1.4 = Tout Terrain Modifié Diesel 2 roues motrices
T2.1 = Tout Terrain de Série Essence
T2.2 = Tout Terrain de Série Diesel
T3.1 = Véhicules 4x4 Tout Terrain Améliorés légers
T3.2 = Véhicules 4x2 Tout Terrain Améliorés légers
SSV = Véhicules Tout Terrain Améliorés légers - SSV XTREME RACE
Open = Véhicules  Conformes au règlement SCORE International

Camions 

T4.1 = 10 000 cm3 de cylindrée ou plus
T4.2 = 10 000 cm3 de cylindrée maximum

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
Rallye-raid

Liens externes 
 Site officiel

Sport automobile en 2020
Sport en janvier 2020
Sport au Maroc en 2020
Sport au Sénégal en 2020
Sport en Mauritanie en 2020
Africa Eco Race